Jméno a příjmení Moše Peled (: משה פלד) má více nositelů:

 Moše Peled (politik) (* 1945) – izraelský politik
 Moše Peled (voják) (1926–2000) – izraelský voják